Biesdorf peut faire référence à :
 Biesdorf, commune allemande de l'arrondissement d'Eifel-Bitburg-Prüm ;
 Biesdorf, quartier de Berlin.